De wedstrijden van het Nederlandse Eredivisie voetbal uit het seizoen 2022/23 is het 67e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Aan de competitie nemen achttien clubs deel. Het seizoen zal uit 34 speelronden van elk negen wedstrijden bestaan, gevolgd door een play-off. De competitie werd geopend op 5 augustus 2022 met een wedstrijd tussen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 3

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 12

Speelronde 14 

 De competitie ligt gedurende deze periode stil vanwege Wereldkampioenschap voetbal 2022 en de winterstop.

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Inhaalronde 17

Speelronde 20

Speelronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Speelronde 24

Speelronde 25

Speelronde 26

Speelronde 27

Speelronde 28

Speelronde 29 

* Bij uitschakeling van Ajax en/of PSV in UEL en/of AZ in UECL gaan de wedstrijden mogelijk of naar 15 april 2023 om 20:00 uur of naar 16 april 2023 om 20:00 uur.

Speelronde 30

Speelronde 31

Speelronde 32 

* Bij uitschakeling AZ in UECL worden de aanvangstijden omgedraaid.

Speelronde 33

Speelronde 34 

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2022/23